A4 är en motorväg i Polen som går mellan Tyskland och Ukraina. Detta är södra Polens mest betydande motorväg i öst-västlig riktning och den utgör en del av E40 (Europaväg 40). A4 passerar bland annat städerna Kraków, Katowice, Opole och Wrocław. På trafikplatsen Krzyżowa viker vägen av för att fortsätta mot tyska gränsen vid Görlitz. Samma trafikplats utgör även startpunkt för motorväg A18, vilken går mot Berlin.

Delar av A4 byggdes redan på trettiotalet på de områden i Polen som tidigare tillhörde Tyskland. På många av dessa sträckor blev vägen inte helt klar, utan stora delar var ännu en halv motorväg med endast en körbana, men där broar och viadukter var anpassade för två körbanor. Efter andra världskriget gjordes inte mycket för att upprusta eller bygga ut motorvägen, men efter att Polen övergick till marknadsekonomi och sedermera anslöt sig till EU, har det satsats stora resurser på att helt färdigställa denna motorväg.

Den 20 juli 2016 blev motorvägen helt färdigbyggd, genom att den sista kvarvarande sträckan på 41 kilometer från Rzeszów till Jarosław öppnades för trafik.

Trafikplatser 

 

 

|-
| colspan=4 bgcolor=white |
|-
| bgcolor=#ffcc96 colspan=4 align=center |Avbrott - utbyggnad pågår

|}

Se även 
 Motorväg
 Motorvägar i Polen
 A4 (motorväg, Tyskland)

Motorvägar i Polen